Pinjin alakban Zhang Hao:

 Csang Hao (1978) kínai hármasugró, olimpikon
 Csang Hao (1984) olimpiai ezüstérmes kínai műkorcsolyázó
 Csang Hao kínai go-játékos